Джимми Амбрис (; 20 марта 1977, Санта-Ана) — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2001 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как KOTC, Pancrase, WEC, Dream, К-1, SFL, TPF, MFC, владел титулом чемпиона KOTC в супертяжёлом весе.

Биография 
Джимми Амбрис родился 20 марта 1977 года в городе Санта-Ана штата Калифорния.

Дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в апреле 2001 года, своего первого соперника победил досрочно за 34 секунды. Выиграв пять поединков подряд, в 2002 году подписал контракт с крупной бойцовской организацией King of the Cage, где так же имел успех, в частности в поединке с Дэном Бобишем завоевал титул чемпиона в супертяжёлой весовой категории, который впоследствии сумел дважды защитить. Первое в карьере поражение потерпел в мае 2003 года, проиграв техническим нокаутом Джошу Барнетту. За этим последовала целая череда неудач: ничья с Роном Уотерманом на турнире Pancrase в Японии, поражение от таких бойцов как Дэн Кристисон, Рикко Родригес, Жером ле Банне, Джастин Эйлерс. Амбрис дважды выступал в престижной организации World Extreme Cagefighting, но из-за проигрышей закрепиться в ней не сумел.

Череда поражений прервалась лишь в феврале 2007 года, когда Амбрис за 53 секунды нокаутировал соотечественника Ричарда Хейла. В дальнейшем с попеременным успехом выступал в различных малоизвестных промоушенах, а также на турнирах крупных японских организаций Dream и К-1. В этот период встречался с такими известными бойцами как Крис Тачшерер, Энтони Руис, Эрик Приндл, Сергей Харитонов, Джефф Монсон, Икухиса Минова, Александру Лунгу, Томми Зауэр — из перечисленных сумел взять верх только над Эриком Приндлом, заставив его сдаться с помощью удушающего приёма «север-юг».

В октябре 2011 года был претендентом на титул польской организации STC, встретился в польским олимпийским чемпионом по дзюдо Павлом Настулой и проиграл ему уже в первом раунде из-за полученной травмы руки. В 2012 году дважды дрался на турнирах индийского промоушена Super Fight League и оба раза выиграл. После длительного перерыва в спортивной карьере в 2015 году вернулся в ММА и дважды выступил в России, где уступил досрочно россиянам Евгению Ерохину и Максиму Новосёлову.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 17-21-1
| Лолохеа Махе
| TKO (сдача от ударов)
| X-1 46: Armed and Dangerous
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:37
| Гонолулу, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-20-1
| Максим Новосёлов
| TKO (остановлен врачом)
| Titov Boxing Promotion
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:30
| Екатеринбург, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-19-1
| Евгений Ерохин
| KO (удар рукой)
| FEFoMP: Eastern Rubicon
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:05
| Хабаровск, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 17-18-1
| Мохамед Абдель Карим
| Сдача (треугольник руками)
| SFL 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:38
| Мумбаи, Индия
|
|-
| Победа
| align=center| 16-18-1
| Сатиш Джха
| TKO (удары руками)
| SFL 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:14
| Мумбаи, Индия
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-18-1
| Павел Настула
| Сдача (травма руки)
| STC: Bydgoszcz vs. Torun
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:50
| Быдгощ, Польша
| Бой за титул чемпиона STC в тяжёлом весе.
|-
| Поражение
| align=center| 15-17-1
| Томми Зауэр
| TKO (удары руками)
| AOF 13: Amaya vs. Lawrence
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:03
| Истеро, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-16-1
| Любомир Симеонов
| Сдача (удары руками)
| BMMAF: Warriors 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| София, Болгария
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-15-1
| Майкл Бучкович
| TKO (удары руками)
| AOF 12: Static
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:17
| Джэксонвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-14-1
| Майк Гуидри
| TKO (удары руками)
| Tachi Palace Fights 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:42
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-14-1
| Александру Лунгу
| TKO (остановлен врачом)
| K-1 World Grand Prix 2010 in Bucharest
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Бухарест, Румыния
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-13-1
| Икухиса Минова
| Сдача (удержание пальца)
| Dream 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:42
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-12-1
| Крис Кларк
| TKO (удары руками)
| Midwest Fighting Championships
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:04
| Сентервилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-12-1
| Джефф Монсон
| Сдача (удушение сзади)
| Total Combat 33
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Мехико, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-11-1
| Джефф Монсон
| Сдача (удушение север-юг)
| Beatdown: 4 Bears Casino
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:50
| Нью-Таун, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-10-1
| Сергей Харитонов
| Сдача (удары руками)
| Dream 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-9-1
| Эрик Приндл
| Сдача (удушение север-юг)
| Rage in the Cage 110
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:31
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-9-1
| Ник Пеннер
| Единогласное решение
| Fighters Nation: Urban Conflict
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Калгари, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-9-1
| Энтони Руис
| Сдача (вербальная)
| PURECOMBAT: From the Ashes
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Висейлия, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-8-1
| Рубен Вильяреаль
| TKO (удары руками)
| WCO: Kerr vs. Gavin
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Голливуд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-8-1
| Крис Тачшерер
| Сдача (удушение сзади)
| Extreme Challenge 85
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:43
| Бисмарк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-7-1
| Скотт Джанк
| TKO (остановлен секундантом)
| MFC 12: High Stakes
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 10-6-1
| Брайан Пиплз
| KO (удары локтями)
| Dragon’s Cage: Danville
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Данвилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-6-1
| Антуан Хейз
| TKO (травма)
| FCFS 9: Battlefield
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:46
| Мерриллвиль, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-5-1
| Рич Хейл
| KO (удары руками)
| Rage in the Cage 91
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:53
| Финикс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-5-1
| Джастин Эйлерс
| TKO (остановлен врачом)
| WEC 21: Tapout
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-4-1
| Жером ле Банне
| KO (удар рукой)
| Hero’s 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:04
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-3-1
| Рикко Родригес
| Сдача (удары руками)
| WEC 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:13
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2-1
| Дэн Кристисон
| Сдача (вербальная)
| IFC: Warriors Challenge 19
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:55
| Су-Сент-Мари, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 8-1-1
| Рон Уотерман
| Ничья
| Pancrase: Hybrid 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-1
| Джош Барнетт
| TKO (удары)
| NJPW: Ultimate Crush
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:05
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Джонатан Айви
| Сдача (удушение предплечьем)
| KOTC 21: Invasion
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:00
| Альбукерке, США
| Защитил титул чемпиона KOTC в супертяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Vince Lucero
| Submission (arm/triangle choke)
| KOTC 19 — Street Fighter
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:33
| Сан-Джасинто, США
| Защитил титул чемпиона KOTC в супертяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Дэн Бобиш
| Сдача (удары)
| KOTC 16: Double Cross
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:46
| Сан-Джасинто, США
| Выиграл титул чемпиона KOTC в супертяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Джерри Врбанович
| Сдача (треугольник)
| HFP 1: Rumble on the Reservation
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:30
| Анза, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Аллан Салливан
| TKO (травма)
| Rage in the Cage 32
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:14
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Хавьер Касио
| TKO (остановлен секундантом)
| Gladiator Challenge 8: School Yard Brawls
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Рик Коллап
| Сдача (удары)
| Rage in the Cage 30
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:09
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джастин Лион
| Сдача (удары)
| Rage in the Cage 27
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:34
| Финикс, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США